Iouchkevitch, Yushkevich ou Youshkevitch peut faire référence à :

 Adolf P. Youschkevitch, historien des mathématiques soviétique;
 Dmitri Iouchkevitch, joueur russe de hockey sur glace;
  (1912–1994);
  (1920–1998).

Voir aussi 
 

Patronyme russe